Przecław (Przedsław) – staropolskie imię męskie
 Przecław – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w gminie Przecław 
 Przecław – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Niegosławice
 Przecław – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Przecław – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Ostrowite 
 Przecław – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Szamotuły 
 Przecław – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Kołbaskowo
 Przecław – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim

Zobacz też 
 Przecław (gromada)
 Przecławek
 Przecław Szprotawski
 Przecław Tuszyma